Гонка преследования на 15 километров в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошла 19 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 13:00 до 14:00 по местному времени (UTC-8). Первую половину дистанции после массового старта — 7,5 км — участницы проходят классическим стилем, затем меняют лыжи и палки и проходят вторую половину дистанции свободным стилем.

Серебряный призёр олимпийских игр 2006 года в Турине Катержина Нойманова завершила карьеру и не участвовала в гонке. Чемпионка 2006 года Кристина Шмигун вышла на старт в Ванкувере, но гонку не закончила, сойдя в классической части, а бронзовый призёр Турина Евгения Медведева-Арбузова заняла сороковое место.

После смены лыж образовалась группа из семи спортсменок, возглавлявших гонку: Айно-Кайса Сааринен, Марит Бьёрген, Юстина Ковальчик, Кристин Стёрмер-Стейра, Анна Хог, Тереза Йохёуг и Марианна Лонга. Победительница гонки на 10 км свободным стилем Шарлотт Калла, шедшая восьмой, отставала, и так и не смогла догнать лидирующую группу. Затем Сааринен, специализирующаяся на классическом стиле, Лонга и Йохёуг начали отставать от лидеров. В какой-то момент Йохёуг удалось оторваться от Сааринен и Лонги и догнать четвёрку лидеров, но после первого круга она вновь отстала и в итоге заняла шестое место за обогнавшей её Сааринен.

На подъёме перед финишем Бьёрген оторвалась от соперниц и выиграла гонку. На финишной прямой Анна Хог опередила соперниц, а третье место было определено при помощи фотофиниша, отдавшего бронзовую медаль Юстине Ковальчик, лидеру Кубка мира в общем зачёте и на данной дистанции.

У Марит Бьёрген и Юстины Ковальчик это третья олимпийская медаль, при этом у Бьёрген все три медали завоёваны в Ванкувере, и две из них золотые. Для Анны Хог это первая олимпийская медаль.

Кристин Стёрмер-Стейра, не завоевавшая в своей карьере ни одной олимпийской медали и в Турине занявшая четвёртое место на трёх дистанциях, включая данную, и ставшая пятой в эстафете, снова заняла четвёртое место и осталась без медали.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты